Вахидин Мусемич (род. 29 октября 1946 года, Яня около Биелины, СР Босния и Герцеговина, СФРЮ) — югославский футболист, нападающий.

Вахидин Мусемич стал легендой клуба «Сараево», Мусемич один из ведущих игроков югославской сборной 1970-х. От болельщиков Мусемич получил прозвище Orao (Орёл) за превосходную игру нападающего в воздухе. Закончил карьеру Мусемич во французской «Ницце».

Ссылки 
 

Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки ФК «Сараево»
Игроки ФК «Ницца»
Персоналии:Биелина
Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу